Ма́ртин Гра́бман (; 5 января 1875, Винтерцхофен, Бавария — 9 января 1949, Айхштет) — немецкий теолог и исследователь истории схоластики.

Биография 
После получения богословского и философского образования в семинарии Айхштатта в 1898 году он был рукоположен в сан священника.

В 1900 он был послан в Рим для получения дальнейшего образования со специализацией по средневековому богословию. В 1902 году за сочинение «Учение св. Фомы Аквинского о Церкви как деле Божием» (Die Lehre des hl. Thomas von Aquin von der Kirche als Gotteswerk, Ratisbon 1903) получил степень доктора богословия в Колледже св. Фомы. После прохождения обучения в Риме он был назначен приходским священником В Айхштет, где продолжил свои исследования и публикации. В конечном итоге его стремление к научной деятельности было оценено, и он был призван к академической карьере. Грабман становится профессором догматики в Айнштатте (1906—1913), христианской философии Венского университета (1913—1918) и догматики Мюнхенского университета (1918—1939; 1945—1948). Благодаря кропотливым исследованиям оригинальных материалов, он открыл утерянные работы Сигера Брабантского, Альберта Великого, Петра Испанского, Боэция Шведского, Пьера Абеляра и Мейстера Экхарта.

Главный интерес Грабмана был сконцентрирован на сочинениях Фомы Аквинского, развитии схоластики, аристотелизма, томизма и немецкого мистицизма. Грабман получил степень почётного доктора университетов Лувена, Иннсбрука, Милана и Будапешта.

Членкор Американской академии медиевистики (1928).

В 1935 году Пий XII сделал его апостольским протонотарием.

В 1954 году его ученик М. Шмаус основал в Мюнхенском университете институт Грабмана по изучению средневековой философии и богословия.

Библиография работ автора на языке оригинала 
 Die Geschichte der scholastischen Methode, 2 v. (Freiburg 1909-11)
 Thomas Aquinas, tr. V. MICHEL (New York 1928)
 Introduction to the Theological Summa of St. Thomas, tr. J. S. ZYBURA from 2d rev. Get. ed. (St. Louis 1930)
 Die Werke des heiligen Thomas von Aquin (3d ed. Munster 1949)
 Mittelalterliches Geistesleben, 3 v. (Munich 1925-56) bibliog. 3:1-35.

Библиография работ об авторе:
 J. VAN DER MEERSCH, Dictionnaire de theologie catholique (Paris 1903—1950) 16.1:1843-44.
 R. BAUMER, Lexikon fur Theologie und Kirche (Freiburg 1957-) 2 4:1156.
 на русском языке
 Грабманн М. Введение в «Сумму теологии» св. Фомы Аквинского / пер. А. В. Апполонова. — М.: Signum Veritatis, 2007. — (Серия: Pax Christiana). — 280 с. ISBN 978-5-903700-01-1

Примечания

Ссылки 
 Биография на научно — богословском портале Богослов.ру
 Библиография работ автора на языке оригинала на научно -богословском портале Богослов.ру

Католические богословы
Историки Германии
Доминиканские терциарии
Члены Академии наук ГДР
Члены Венгерской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены-корреспонденты Американской академии медиевистики